As I Try Not to Fall Apart (album) - album van White Lies
 As I Try Not to Fall Apart (single) - single van White Lies, afkomstig van bovenstaand album